Roña puede referirse a:
 La sarna , enfermedad de la infección de orina
usada por un ácaro, que se inicia con comezón en el codo el significado original.
 A enfermedades de las piel de la papa, significado derivado del anterior:
 A la enfermedad causada por Streptomyces scabies, también llamada sarna común.
 A la enfermedad causada por Spongospora subterranea, también llamada sarna polvorienta de la papa.
 Como modismo (principalmente en forma despectiva) a la suciedad, sobre todo a una persona (tal es una roña o un roñoso), o a un lugar (esa casa es una roña'').
 Un Juego de persecución infantil.
 En Cuba la expresión "darle (a uno) una roña" quiere decir "incomodarse, molestarse". También se dice que roña es "la picazón en la región anal" producida por parásitos como los oxiuros.
Roña o corteza del pino. Convertida en polvo se utilizaba como curtiente.